Zuurkast - speciale werkruimte in een chemisch laboratorium
Flipperkast - een amusementsautomaat waarop men na het inwerpen van munten een spel kan spelen